Shillay peut désigner :
 Shillay, une île des îles Monach en Écosse ;
 Shillay, une île des Hébrides extérieures en Écosse.
Homonymie d'îles